Камышла — название ряда географических объектов:

Населённые пункты 
 Камышла — посёлок, Матвеевский район Оренбургской области России.
 Камышла — село, административный центр Камышлинского района Самарской области России.

Реки 
 Камышла (верхний приток Сока) — река в Оренбургской области.
 Камышла (нижний приток Сока) — река в Самарской области.
 Камышла — река в Самарской области, приток Большого Черемшана.
 Камышла — река в Самарской области, левый приток реки Большой Кинель.
 Камышла — река в Оренбургской области, правый приток реки Большой Кинель.
 Камышла — река в Оренбургской области, приток Тока.
 Камышла — река в Татарстане, приток Степного Зая.
 Камышла — река в Татарстане, приток Ика.
 Камышла (приток Катуни) — река в Алтайском крае.
 Камышлинский водопад — водопад на реке Камышла.

Другие значения 
 Камышла — метеорит-хондрит весом 1540 граммов.

См. также 
 Камышлы (значения)